Willem van Hogendorp (1656-1733), bewindvoerder van de VOC kamer te Rotterdam
 Willem van Hogendorp (1735-1784), lid van de Rotterdamse vroedschap, VOC-functionaris en kunstliefhebber
 Carel Sirardus Willem van Hogendorp (1788-1856), militair, resident van Buitenzorg, lid van de Raad van Indië en gouverneur-generaal (ad interim) van Indië
 Willem van Hogendorp (1795-1838), koloniaal bestuurder